СПК-5 — советский самоходный стреловой поворотный кран, создан на базе танка Т-34 в КБ Завода №183.

Описание конструкции 

Машина создана на базе танков Т-34, проходивших переоборудование на танковых ремонтных заводах. В экипаж входили два человека.

Броневой корпус и башня 

В результате переоборудования башня Т-34 демонтировалась, а на крыше корпуса устанавливалась полноповоротная установка с крановой стрелой. Грузоподъёмность стрелы составляла 5 т. В корме устанавливалась грузовая площадка. На вертикальных бортовых листах устанавливались механизмы выключения подвесок передних и задних опорных катков.

Двигатель и трансмиссия 

В качестве силовой установки использовался дизельный двигатель В-2-34Кр мощностью 500 л.с. Основное отличие от базового варианта, используемого на Т-34, являлось наличие механизма отбора мощности.

Ходовая часть 

Ходовая часть также проходила модернизацию. Для обеспечения устойчивости корпуса машины при работе крана были введены механизмы отключения подвесок опорных катков.

Модификации 

СПК-5/10 — модернизация СПК-5, созданная в 1953 году. Машина дополнительно оснащалась приспособлением ПБ-3, благодаря которому была увеличена грузоподъёмность крановой стрелы до 10 т.

Операторы 

 
  — 2 единицы СПК-5 поставлены из СССР в 1966 году

Сохранившиеся экземпляры 

  — Музей Сил обороны Израиля в Тель-Авиве
  — Киевский музей Великой Отечественной войны
  — Село Сеяха Ямальского района

Примечания

Литература

Ссылки 

KM.RU - Энциклопедия Кирилла и Мефодия: танковый кран СПК-5 

Бронированные инженерные машины СССР
Гусеничная бронетехника
Гусеничные краны
Военная продукция Завода имени Малышева
Т-34